Concattedrale di Sant'Anastasia, a Santa Severina
 Cattedrale di Sant'Anastasia, a Zara